Cecilia Carreri – velista, pittrice, scrittrice e alpinista italiana
 Matteo Carreri – religioso italiano
 Roberta Carreri – attrice teatrale italiana